Champions League 2018/19 steht für:
 Basketball Champions League 2018/19, europäischer Basketballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 CAF Champions League 2018/19, afrikanischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 Champions Hockey League 2018/19, europäischer Eishockeywettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 EHF Champions League 2018/19, europäischer Handballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 EHF Champions League der Frauen 2018/19, europäischer Handballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Frauen
 ETTU Champions League 2018/19, europäischer Tischtenniswettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 ETTU Champions League der Damen 2018/19, europäischer Tischtenniswettbewerb für Vereinsmannschaften der Frauen
 LEN Champions League 2018/19, europäischer Wasserballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 UEFA Champions League 2018/19, europäischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 UEFA Women’s Champions League 2018/19, europäischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Frauen
 UEFA Youth League 2018/19, europäischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Junioren
 Volleyball Champions League 2018/19 (Frauen), europäischer Volleyballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Frauen
 Volleyball Champions League 2018/19 (Männer), europäischer Volleyballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer

Siehe auch:
 Champions League 2018
 Champions League 2019
 Champions League